A Pegasus légi indítású, szárnyakkal ellátott, három fokozatú, kis méretű, szilárd hajtóanyagú űrhajózási hordozórakéta, melyet az Orbital Sciences Corporation fejlesztett ki az 1990-es évek elejére az Amerikai Egyesült Államokban. Az első privát fejlesztésű hordozórakéta. A légkörben rakétahajtású repülőgépként működő rendszer alacsony áron alkalmas kis műholdak alacsony Föld körüli pályára juttatására. A Pegasus részegységeit az Orbital Sciences több más hordozórakétáján, így a Minotaur I és a Taurus hordozórakétán is alkalmazzák. 1990 és 2019 között 44 rakétát indítottak.

Indítási napló

Jegyzetek

Források 

 
 

Amerikai hordozórakéták